

Arte
 David De Rohan – statua bronzea di Michelangelo Buonarroti
 Pont de Rohan – ponte abitato sul fiume Élorn della cittadina francese di Landerneau

Persone
 Rohan – antica famiglia nobile originaria della Bretagna
 Anne de Rohan – umanista e poetessa francese
 Anne de Rohan-Chabot – nobile francese
 Armand I de Rohan-Soubise – cardinale e politico francese
 Armand II de Rohan-Soubise – vescovo cattolico e cardinale francese
 Armand-Jules de Rohan-Guémené – arcivescovo cattolico francese
 Carlo di Rohan-Soubise – duca di Rohan-Tohan, signore di Roberval e maresciallo di Francia
 Charles III de Rohan-Guéméné – nobile francese
 Charles Alain de Rohan – nobiluomo francese
 Charles de Rohan-Rochefort – principe francese
 Charlotte de Rohan-Soubise – aristocratica francese
 Henri Louis de Rohan – cortigiano francese e penultimo gran ciambellano di Francia
 Emmanuel de Rohan-Polduc – Gran Maestro dell'Ordine di Malta
 François de Rohan – membro del Casato di Rohan e fondatore del ramo di Soubise
 Hercule de Rohan – membro dei principi del casato di Rohan
 Hercule Mériadec de Rohan-Guéméné – prince étranger e il sesto duca di Montbazon
 Hercule Mériadec de Rohan-Soubise – nobile francese
 Josselin de Rohan – politico francese
 Jules de Rohan, principe di Soubise – nobiluomo francese e Principe di Soubise
 Jules Hercule Mériadec de Rohan-Guéméné – nobile francese
 Louise de Rohan – nobildonna francese
 Louis de Rohan (1635-1674) – Grand veneur de France
 Louis I de Rohan-Chabot – nobile francese
 Louis-Constantin de Rohan – cardinale francese
 Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Louis-René-Édouard de Rohan-Guéménée – cardinale, vescovo cattolico e diplomatico francese
 Marguerite de Rohan – nobildonna francese
 Marie de Rohan-Montbazon – nobildonna francese
 Marie Isabelle de Rohan – nobildonna francese
 Marie Louise de Rohan – governante di Luigi XVI di Francia
 Marie-Berthe de Rohan – nobildonna francese
 Victoire Armande Josèphe de Rohan-Soubise – aristocratica francese

Pagine correlate
Rohan